Arthrose steht für:

 Arthrose, nach einer nichtamtlichen Definition in Deutschland ein Gelenkverschleiß, der das altersübliche Maß übersteigt
 Arthrose (Pferd), ebenso wie die Arthrose beim Menschen, eine degenerative Gelenkerkrankung, krankhafter Verschleiß der Gelenke, gilt nach schulmedizinischer Meinung als nicht heilbar, therapiert werden in erster Linie die entstehenden Schmerzen, und es kann versucht werden, ein Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen oder zu stoppen
 Hüftgelenksarthrose, eine degenerative Erkrankung des Hüftgelenks, insbesondere im hohen Alter, der ein Verschleiß der Knorpeloberfläche von Hüftpfanne und Hüftkopf zu Grunde liegt und die häufigste Form der Arthrose beim Menschen
 Kniegelenksarthrose oder Gonarthrose, ein vorzeitiger Verschleiß der knorpeligen Gelenkflächen des Kniegelenkes
 Rhizarthrose oder Sattelgelenkarthrose, eine Arthrose eines Sattelgelenks wie des Wurzelgelenks des Daumens, zwischen erstem Mittelhandknochen und großem Vieleckbein, aufgrund der sattelförmigen Gelenksflächen kann es in zwei Achsen bewegt werden

 zu weiteren Artikeln zu Unterformen der Arthrose siehe Arthrose#Arthrose (Gelenkbezug und Sonderformen)